Bear Island (« Île (aux) Ours ») est le nom de plusieurs îles :

Amérique

, île de la mer du Labrador située dans la baie de Frobisher ;
 , île du Lac Temagami, en Ontario.

, île de l'archipel des Apôtres, dans le Wisconsin ;
 Bear Island, île de l'État du Maine ;
 , île du lac Winnipesaukee, dans le New Hampshire ;
 , île de l'archipel des , dans le Connecticut ;
 , île du Maryland ;
 , île de l'archipel des Sea Islands, en Caroline du Sud ;

Antarctique 
 , île de la terre de Graham, en Antarctique ;